Да́мскер — еврейская фамилия. Известные носители:
 Дамскер, Алла Ароновна (род. 1974) — российская телеведущая и сценарист, игрок телеигры «Что? Где? Когда?».
 Дамскер, Юлия Иосифовна (род. 1963) — российская актриса, сценарист, кинорежиссёр.